Nuba-stokkekamp er en uddøende kampform. Den dyrkes især af Nuba-stammen moroerne, men pga. mange fatale skader er det nu forbudt. Det ses kun til festlige lejligheder.

Kampsport